Olbia, település Olaszországban, Szardínián
Olbia, település volt az ókorban, a mai Ukrajna területén